Cape Farewell bezeichnet zwei Kaps:
 in Grönland, siehe Kap Farvel
 im Norden der Südinsel Neuseelands, siehe Cape Farewell (Neuseeland)